Innan frosten kan syfta på:

 Innan frosten (roman) – en kriminalroman från 2002 av Henning Mankell, den tionde med kommissarie Kurt Wallander
 Wallander – Innan frosten – en svensk film från 2005 i regi av Kjell-Åke Andersson med Krister Henriksson i huvudrollen, filmatisering av romanen